Хоккейный клуб «Хоукс Хайфа» () — команда по хоккею с шайбой из города Хайфа. Основан в 1990 году. Выступает в ИзХЛ.

История 
История клуба-это история израильского хоккея.
В 1990 году в Хайфе был открыт крытый каток, что дало толчок к созданию, в том же году, хайфского хоккейного клуба.
Хоккейный клуб Хайфы (впоследствии «Хоукс Хайфа») выиграл 3 первых чемпионата Израиля — в 1990, 1991 и 1994 годах. Центральную роль в успехах команды играли Майк Рубин и Марк Телесник, приехавшие из Канады, а также более молодые репатрианты из стран СНГ — воспитанники киевского «Сокола» Александр Столяр и Сергей Гудзик, красноярец Евгений Фельдман и вратарь Борис Амромин, прошедший школу харьковского «Динамо». Позже хайфская команда завоевала ещё три национальных титлуа в 2006, 2007 и 2008 годах.
В 2018 году клуб из Хайфы не смог удержаться в высшей лиге израильского хоккея и следующий сезон команда играла во второй по силе лиге, Лиге леумит.
Перед сезоном 2019/2020 в израильском хоккее произошёл раскол. Много команд и лиг было расформировано и осталась только Высшая лига, в которой команда принимала участие.
 Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее снова произошли революционные изменения.
Руководство независимой oneice хоккейной лиги, матчи которой проходят на новой арене OneIce в посёлке Тнувот недалеко от Нетании, взяло под свой контроль команды израильской хоккейной лиги и три арены, существующие в Израиле.
На основе команды Хоукс Хайфа была образована новая команда Хайфа Хаммерс. Команда в новой лиге, которая с 2023 стала называться ИНХЛ (израильская национальная хоккейная лига), играла в третьем дивизионе (Мастерс).

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н - ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

1990 - 2008 
В этот период за победу начислялось 2 очка. С 2002 по 2005 год Плей-Офф не разыгрывался.

2009 
Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала. 
С сезона 2008/2009 за победу начали начислять 3 очка и были упразднены ничейные результаты.

2010 - н.в. 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС - указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.

2016 — 2018 
Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Текущий состав 
Верно на 27 ноября 2022

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт команды Хоукс Хайфа
 Хокс Хайфа на сайте Eliteprospects.com 
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены. 

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Хайфе